Ел Пасо има више значења:
 Ел Пасо
 Округ Ел Пасо (Колорадо)
 Округ Ел Пасо (Тексас)
 Ел Пасо (Илиноис)